El acrónimo CEPES puede referirse a las siguientes organizaciones:

Centro Panamericano de Estudios Superiores, una institución mexicana especializada en estudios de posgrado en línea.
Centro Peruano de Estudios Sociales, una organización no gubernamental peruana especializada en desarrollo rural.
Confederación Empresarial Española de la Economía Social, una organización empresarial española de la economía social.
UNESCO-CEPES (este último "Centro Europeo para la Educación Superior"), una organización educativa descentralizada creada en 1972 en Bucarest, Rumania, y cerrada en el 2011 por falta de financiamiento.